Juwayra, Juwayriyya o Hàritha ibn al-Hajjaj, més conegut com a Abu-Duad al-Iyadí (), poeta preislàmic
 Al-Hajjaj ibn Yússuf (Taif, 661 - Wasit, 714), general i governador omeia, actiu a la Península Aràbiga
 Al-Hajjaj ibn Yússuf ibn Matar (786 - 833), matemàtic àrab 
 Abd-al-Aziz ibn al-Hajjaj ibn Abd-al-Màlik (662 - 744), general omeia, actiu a la regió de Síria
 Muhàmmad ibn Hajjaj, governador de Carmona
 Múslim ibn al-Hajjaj (mort el 875), recopilador d'hadits